

Militaires 
 John Paul Jones (1747-1792), héros de la guerre d'indépendance américaine

Musiciens 
  (1725-1796), organiste de la cathédrale Saint-Paul
 John Jones (1831-1899), compositeur
 John Paul Jones (né en 1946), bassiste de Led Zeppelin
 John Jones (né en 1957), producteur de Duran Duran et autres groupes
 John Jones, chanteur de Oysterband
 John Jones, chanteur de Trapeze

Personnalités politiques 
 John Jones, (1610-1692), homme politique anglais
 John Jones (vers 1752-1818), homme d'affaires et homme politique du Bas-Canada
 John Jones (1761-1842), homme politique du Bas-Canada
 John Jones of Ystrad (1777-1842), homme politique gallois de Carmarthen
 Sir John Jones (né en 1923), directeur du MI5
 John Evans Jones (1840-1896), gouverneur du Nevada
 John E. Jones III (1955+), juge fédéral en Pennsylvanie
 John James Jones (1824-1898), représentant de Géorgie
 John Joseph Jones (1873-1941), parlementaire britannique, élu de Silvertown
 John Henry Jones (1894-1962), parlementaire britannique (Labour Party), élu de Bolton, puis de Rotherham
 John Marvin Jones (1882-1976), représentant du Texas
 John O. Jones (1940-), sénateur de l'Illinois 
 John P. Jones (1829-1912), sénateur républicain du Nevada 
 John S. Jones (1836-1903), général de brigade de l'Union, puis parlementaire à la  de l'Ohio
 John William Jones (1806-1871), parlementaire de Géorgie
 John Winston Jones (1791-1848), parlementaire de Virginia
 John Jones Maesygarnedd (c. 1597-1660), l'un des régicides de 
 Evan John Jones (1872-1952), représentant de Pennsylvanie.

Personnage de fiction 
 , contrôleur de mission dans la série de romans pour enfants CHERUB
 John Jones, personnage de DC Comics

Sports 

John Jones (né en 1965), pilote automobile canadienne
 John Jones, entraîneur en chef de l'équipe masculine de basket-ball de Nyack College (NY)
 John Jones (1901-1956), ancien joueur de baseball
 John Wesley Jones (1958-2019), sprinter américain et joueur professionnel de football américain
 John Jones, (1965-), pilote automobile canadien
 Johnny Jones, entraîneur en chef de l'équipe masculine de basket-ball de l'université de North Texas
John Jones

Littérature 

 John Jones, poète gallois 
 John Jones, poète gallois
 John Jones, écrivain
 John Robert Jones (1911-1970), philosophe gallois
 John Jones, professeur de poésie à Oxford (1978-1983)

Religion 

, prédicateur gallois du  (né John Jones)
 John Jones, prédicateur gallois
 Saint , prêtre catholique gallois et martyr, exécuté en 1598

Autres 
 John Jones (1729-1791), médecin américain
John Luther Casey Jones (1864-1900), héros du folklore américain
 John W. Jones (1817-1900)
 Johnny Jones (c. 1808-1869), pionnier néozélandais
 John Jones (1809-1869), chasseur de baleines et commerçant néo-zélandais
 John Jones, alias utilisé par 
 John Jones (1844-1927), journaliste anglais
 John Jones (1798/1799-1882), collectionneur d'objets d'art
 John Jones (ca. 1755-1797), graveur et éditeur britannique
 John Edward Jones (décédé en 2009), explorateur et spéléologue amateur qui trouva la mort dans la grotte de Nutty Putty

Voir aussi 
 
 
 
 Jo Jones (1911-1985), batteur américain de jazz
 Johnny Jones (1943-), joueur américain de basket-ball